Daniël Ost (voetballer), een Belgische voetbalcoach
Daniël Ost (kunstenaar), een Belgische bloemenkunstenaar